Atala est un nom propre ou un nom commun ou un acronyme qui peut désigner :

 Atala, titre d'un roman de François-René de Chateaubriand 
 Atala, opéra de la compositrice italienne Gisella Delle Grazie
 L’atala, un insecte lépidoptère de la famille des lycénidés
 Atala, acronyme de l'Association pour le traitement automatique des langues
 Atala est une revue scientifique pluridisciplinaire
 Atala est un quartier de la ville de Tampere en Finlande